

Toponyme 
 La Forêt de la Hardt, dans le département du Haut-Rhin, en France ;
 Hardt, écart de Sturzelbronn en Moselle ;
 La Hardt, écart de Dabo en Moselle ;
 Hardt, écart de La Petite-Pierre au Bas-Rhin ;
 Hardt, une commune de Bade-Wurtemberg, en Allemagne ;
 Hardt, une commune de Rhénanie-Palatinat, en Allemagne.

Patronyme 
 Hermann von der Hardt (1660-1746) est un historien et orientaliste. 
 Karin Hardt (1910-1992), actrice autrichienne.
 Michael Hardt (né en 1960), critique littéraire et théoricien politique américain.
 Mickey Hardt (né en 1969), acteur luxembourgeois.
 Nichlas Hardt (né en 1988), joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Nom d'artiste 
 Bruno Hardt-Warden, de son vrai nom Bruno Wradatsch (1883-1954), librettiste autrichien.
 Harry Hardt, de son vrai nom Hermann Karl Viktor Klimbacher Edler von Reichswahr (1899-1980), acteur autrichien.

Autre 
 Fondation Hardt pour l'étude de l'Antiquité classique, créée en Suisse par le baron allemand Kurd von Hardt (1889-1958).